

Geografia
Bonnard, comune francese

Persone
Abel Bonnard, scrittore e politico francese
Giulio Bonnard, compositore italiano
Mario Bonnard, regista e attore italiano
Pierre Bonnard, pittore francese